Barley (englisch „Gerste“) steht für:

 Roamer Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Barley

geographische Objekte:
 Barley (Naturschutzgebiet), ein Naturschutzgebiet in Niedersachsen, Deutschland
 Barley (Hertfordshire), ein Ort in Hertfordshire, England
 Barley (Lancashire), ein Ort in Lancashire, England
 Barley (Virginia), ein Ort in Virginia, Vereinigte Staaten von Amerika

Personen:
 Brian Barley (1942–1971), kanadischer Jazzmusiker, Bandleader und Komponist
 Bryan Barley (* 1960), englischer Rugby-Union-Spieler
 Katarina Barley (* 1968), deutsche Politikerin (SPD)
 Nigel Barley (* 1947), britischer Anthropologe und Buchautor

Siehe auch: